Robert Dundas (2. wicehrabia Melville) (1771-1851) – brytyjski arystokrata i polityk, członek stronnictwa torysów, minister w rządach księcia Portland, Spencera Percevala, lorda Liverpoola i księcia Wellingtona
 Robert Dundas (4. wicehrabia Melville) (1803–1886) – brytyjski arystokrata
 Robert Dundas (5. wicehrabia Melville) (1835–1904)
 Robert Dundas (9. wicehrabia Melville) (1937–2011)